Die Bezeichnung Jahreskarte wird verwendet für 
 Eintrittskarten mit einer Gültigkeit von einem Jahr, siehe Eintrittskarte
 Jahreszeitkarten oder Jahresabonnements für öffentliche Verkehrsmittel, siehe Zeitkarte

Siehe auch